Storbacksjön kan syfta på:
 Storbacksjön, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (14,2 ha)
 Storbacksjön, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (1,87 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn